Filocamo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Filocamo (1669–1743), italienischer Maler
 Paolo Filocamo (1688–1743), italienischer Maler